Мено́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Менотти, Джанкарло (1911—2007) — американский композитор.
 Менотти, Сесар Луис (род. 1938) — аргентинский футболист и тренер.
 Менотти, Чиро (1798—1830) — итальянский революционер.